Ленинский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ленинский — агрогородок в Жабинковском районе Брестской области.
 Ленинский — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Ленинский — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Ленинский — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Ленинский — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Ленинский — упразднённый посёлок в Белыничском районе Могилёвской области, Головчинский сельсовет.
 Ленинский — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области, Техтинский сельсовет.
 Ленинский — посёлок в Дрибинском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ленинский — посёлок городского типа в Павлодарской области.
 Ленинский — бывший посёлок городского типа, образованный в 1954 году в Восточно-Казахстанской области.

Молдавия 
Ленинский — прежнее название города Гиндешты Флорештского района.

Россия 
Алтайский край
 Ленинский — посёлок в Троицком районе.

Башкортостан
 Ленинский — село в Давлекановском районе.
 Ленинский — деревня в Иглинском районе.
 Ленинский — посёлок в Краснокамском районе, упразднён в 1979 г.

Белгородская область
 Ленинский — посёлок в Шебекинском районе.

Брянская область
 Ленинский — посёлок в Выгоничском районе.
 Ленинский — посёлок в Дубровском районе.
 Ленинский — посёлок в Мглинском районе.
 Ленинский — посёлок в Почепском районе.
 Ленинский — посёлок в Суражском районе.

Воронежская область
 Ленинский — посёлок в Новохопёрском районе.

Забайкальский край
 Ленинский — посёлок в Улётовском районе.
 Ленинский — посёлок в Читинском районе.

Иркутская область
 Ленинский — посёлок в Куйтунском районе.

Калмыкия
 Ленинский — до 1995 года название посёлка Ики-Чонос в Целинном районе.
Калужская область
 Ленинский — село в Козельском районе.

Кемеровская область
 Ленинский — посёлок в Новокузнецком районе.
 Ленинский — посёлок в Яшкинском районе.

Краснодарский край
 Ленинский — хутор в Абинском районе.
 Ленинский — хутор в Каневском районе.
 Ленинский — хутор в Крымском районе, Киевское сельское поселение.
 Ленинский — хутор в Крымском районе, Молдаванское сельское поселение.
 Ленинский — хутор в Новокубанском районе.
 Ленинский — хутор в Тимашёвском районе, Медведовское сельское поселение.
 Ленинский — хутор в Тимашёвском районе, Новоленинское сельское поселение.
 Ленинский — хутор в Тихорецком районе.

Курская область
 Ленинский — посёлок в Железногорском районе.
 Ленинский — посёлок в Касторенском районе.
 Ленинский — посёлок в Поныровском районе.

Марий Эл
 Ленинский — выселок в Горномарийском районе.
 Ленинский — посёлок в Юринском районе.

Московская область
 Ленинский — посёлок в Ленинском городском округе.

Новосибирская область
 Ленинский — посёлок в Новосибирском районе.

Омская область
 Ленинский — посёлок в Исилькульском районе.

Оренбургская область
 Ленинский — посёлок в Первомайском районе.

Орловская область
 Ленинский — посёлок в Верховском районе.
 Ленинский — посёлок в Залегощенском районе.
 Ленинский — посёлок в Сосковском районе.
 Ленинский — посёлок в Урицком районе.

Пензенская область
 Ленинский — посёлок в Пензенском районе.

Пермский край
 Ленинский — посёлок в Чернушинском районе.

Ростовская область
 Ленинский — хутор в Весёловском районе.
 Ленинский — хутор в Зимовниковском районе.
 Ленинский — хутор в Кашарском районе.
 Ленинский — хутор в Куйбышевском районе.
 Ленинский — посёлок в Матвеево-Курганском районе.
 Ленинский — хутор в Орловском районе.

Рязанская область
 Ленинский — посёлок в Александро-Невском районе
 Ленинский — посёлок в Кораблинском районе.
 Ленинский — посёлок в Спасском районе

Самарская область
 Ленинский — посёлок в Красноармейском районе.

Саратовская область
 Ленинский — посёлок в Новоузенском районе.
 Ленинский — посёлок в Озинском районе.

Свердловская область
 Ленинский — посёлок в Каменском районе.

Ставропольский край
 Ленинский — посёлок в Левокумском районе.
 Ленинский — посёлок в Минераловодском районе.

Тамбовская область
 Ленинский — посёлок в Кирсановском районе, упразднён в 2003 г.

Тульская область
 Ленинский — посёлок в городском округе город Тула.

Ульяновская область
 Ленинский — посёлок в составе Ульяновск (городской округ).

Челябинская область
 Ленинский — посёлок в Сосновском районе.

Якутия
 Ленинский — посёлок городского типа в Алданском районе.

Таджикистан 
 Ленинский — прежнее название посёлка Cомониён, административный центр Рудакинского района (тадж.: нохияи Рудаки).

См. также 
 Ленинский проспект
 Ленинский район
 Ленинский Путь
 Ленинский сельсовет
 Ленинское
 Ленинская
 Ленина
 Ленино
 Список объектов, названных в честь Ленина

Примечания